Daniel Webb ou Danny Webb peut désigner :
 Daniel Webb (général) (?-1773), officier de l'Armée britannique ;
 (1719-1798), esthéticien irlandais ;
 Danny Webb (acteur) (1958-), acteur britannique ;
  (1983-), footballeur anglais ;
  (1989-), musicien australien ;
 Daniel Webb (baseball) (1989-2017), un joueur américain de baseball ;
 Danny Webb (pilote moto) (1991-), pilote de moto de vitesse britannique ;
  (1992-), acteur dans Emmerdale.